Termenul „Patriot” se poate referi la:

Persoană care care își iubește patria, care manifestă devotament față de poporul său și luptă pentru apărarea și prosperitatea patriei.
The Patriot (1928 film), american
UdSSR-W12 (1932–1947) aeronavă sovietică
MIM-104 Patriot, rachetă americană de apărare antiaeriană
USS Patriot, navă americană de pescuire a minelor marine
Patriot (vapor), sub drapel maltez atacat în aprilie 2009 de pirații din Somalia
Patriot, Indiana, oraș în SUA
Marcă TV, produs în anii 1960 în RDG

Legături externe

Vezi și 
 Patriotism
 Patrioții Europeni împotriva Islamizării Vestului